Allerton – villaggio nella contea di Vermilion e nella contea di Champaign, in Illinois
Allerton – città nella contea di Wayne, in Iowa
Allerton – sobborgo di Liverpool
Glenn Allerton – pilota motociclistico australiano